Mjasnikow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Mjasnikow (1886–1925), sowjetischer Revolutionär
 Alexander Iwanowitsch Mjasnikow (* 1959), sowjetischer Hockeyspieler
 Gawriil Iljitsch Mjasnikow (1889–1945), russischer Revolutionär
 Gennadi Alexejewitsch Mjasnikow (1919–1989), russischer Szenenbildner
 Iwan Semjonowitsch Mjasnikow (1710–1780), russischer Unternehmer
 Michail Akimowitsch Mjasnikow (1893–1974), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Wiktor Nikolajewitsch Mjasnikow (* 1948), sowjetischer Hürdenläufer
 Wladimir Wladimirowitsch Mjasnikow (1924–2015), sowjetisch-russischer Generaloberst